

Geografia 
 Donde – fiume in Angola

Persone 
 Daniele Dondé – pittore italiano
 Jean Carlos Dondé – calciatore brasiliano
 Ruggero Dondé – scultore italiano